Caius Vinius Fronto Asella (1. század) – ókori római költő
 Cornelius Fronto (100 k. – 160 k.) – ókori római szónok